Топ-модель по-американски, 8 сезон — восьмой сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале CW с 20 сентября по 6 декабря 2006 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Elite Model Management
 Разворот в журнале Seventeen
 Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией CoverGirl

Судьями в восьмом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, супермодель Твигги, фотограф Найджел Баркер, тренер всех известных моделей Джей Александр или Мисс Джей. В этом сезоне девушки путешествовали в Сидней, Австралия. Победительницей стала 20-летняя Жаслин Гонсалес из Чикаго (Иллинойс).

Участницы 

(возраст указан на время конкурса)

Резюме 

 Участница должна была выиграть в конкурсе, но проиграла
 Участница выиграла в конкурсе
 Участница исключена
 Участница выиграла в шоу

 В 6 эпизоде лучшей работой на конкурсе была признана работа команды Наташа-Джейл-Уитни. Тем не менее, команде засчитали поражение из-за того, что Уитни не выполнила главное условие конкурса.
Участница Джеил Штраусс умерла от рака груди в возрасте 34 лет в 2018 году.
В 2013 году Рене Олвей приговорили к лишению свободы на 12 лет.Из них Рене отсидела всего 5 лет, ее досрочно освободили в 2018 году. Тогда в интервью для CBS Local она публично раскаялась, рассказала о пройденной реабилитации и призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

8 сезон
Телесезоны США 2007 года